Asprilla puede referirse a:

Personas 
 Carlos Fernando Asprilla*, exfutbolista colombiano, actual director de divisiones inferiones del América de Cali;
 Dairon Asprilla, futbolista colombiano del Portland Timbers;
 Danilo Moreno Asprilla, futbolista colombiano del Al-Ain de EAU.
 Faustino Asprilla, exfutbolista colombiano, jugador del Parma FC, el Newcastle y de la selección colombiana, entre otros;
 Jimmy Asprilla*, exfutbolista colombiano, su último equipo fue el Miami United;
 Luis Asprilla*, exfutbolista colombiano, su último equipo fue el Bogotá FC;
 Miguel Asprilla*, exfutbolista colombiano, su último equipo fue Alianza Lima de Perú;
 Néstor Asprilla, futbolista colombiano del Chorillo Fútbol Club de Panamá;
 Óscar Díaz Asprilla, futbolista colombiano del Cortuluá;
 Raúl Asprilla, futbolista colombiano del Hapoel Nazareth Illit de Israel;
 Yuber Asprilla, futbolista colombiano de La Equidad;
 Guillermo Asprilla, abogado y político colombiano;
 Manuel Asprilla, futbolista panameño.
*Son hermanos

Plantas 

 El nombre común de la planta Lithodora fruticosa
 El nombre común de la planta Paronychia argentea